Палига Віталій Діомидович (1927—1994) — український педагог, тренер, професор.
 Палига Володимир Михайлович (1983—2014) — солдат батальйону «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Палига Ігор Євгенович — кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Палига Олексій Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.